Kra steht für:
 Isthmus von Kra in Süd-Thailand
 Kieler Rechtschreibaufbau, ein bekanntes Unterrichtsprogramm für den Rechtschreib-Förderunterricht
 Kra, Buchstabe des grönländischen Alphabets 
 Kra-Kanal benannt nach dem Isthmus von Kra in Süd-Thailand
 Kra (Togo), eine Siedlung in Togo
 Kra (Fluss), ein Fluss in Togo

Kra ist der Familienname von:
 Bryna Kra (* 1966), US-amerikanische Mathematikerin
 Irwin Kra (* 1937), amerikanischer Mathematiker

KRA steht als Abkürzung für:

 Kriegsrohstoffabteilung im deutschen Kaiserreich 1914–1918
 Powiat Krakowski in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Siehe auch:
 Krah

Abkürzung